Efternamnet Merikanto har burits av två finländska tonsättare, far och son:

Oskar Merikanto;
Aarre Merikanto.